De Copa CONMEBOL 1993 was de tweede editie van deze Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie. Titelverdediger was Clube Atlético Mineiro uit Brazilië. Zij werden in de halve finales uitgeschakeld door het eveneens Braziliaanse Botafogo FR. In de finale won Botafogo na strafschoppen van het Uruguayaanse CA Peñarol, waardoor Estrela Solitária hun eerste internationale prijs pakte. Omdat São Paulo FC in 1993 zowel de Copa Libertadores als de Supercopa Sudamericana had gewonnen, mocht Botafogo als winnaar van de Copa CONMEBOL meedoen aan de Recopa Sudamericana 1994.

Deelnemers
Aan deze tweede editie van de Copa CONMEBOL deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor de Copa Libertadores. Er waren vijf deelnemers uit Brazilië, drie uit Argentinië, twee uit Uruguay en Venezuela en één uit de overige vier deelnemende landen. In tegenstelling tot vorige editie was er geen deelnemer uit Bolivia en Colombia.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 3, 4, 11-13 (heen) en 18-20 augustus (terug). Ook twee terugwedstrijden werden op 11 augustus gespeeld.

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 25, 26 en 28 augustus (heen) en op 1-3 september (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 8, 9 (heen) en 15 september (terug).

|}

Finale

3–3 over twee wedstrijden. Botafogo FR wint met 3–1 na strafschoppen.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1993